Мэй Фан (; 14 ноября 1989 года, Ухань, Китай) — китайский футболист, защитник; тренер.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в академии клуба «Ухань Оптикс Вэлли».
В 2009 году перешёл в клуб «Ухань Чжоэр». Забил первый гол 28 ноября 2009 года в матче против клуба «Хунань Биллоуз».
В 2014 году перешёл в «Гуанчжоу Эвергранд». Дебютировал за новый клуб 8 марта 2014 года в матче против клуба «Хэнань Констракшн». Забил первый гол 21 мая 2014 года в матче против клуба «Гуйчжоу Жэньхэ» на 57-й минуте.

Международная карьера 
Дебютировал за сборную Китая 18 июня 2014 года в товарищеском матче против сборной Македонии.

Статистика

Достижения 
 «Гуанчжоу Эвергранд»
  Чемпионат Китая по футболу: 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
  Лига чемпионов АФК: 2015
  Кубок Китая: 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 Player profile 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Ухань Чжоэр»
Игроки ФК «Гуанчжоу»
Футбольные тренеры Китая